XII Всемирные зимние игры глухих прошли в канадском городе Банф. Игры проводились со 2 по 9 марта 1991 года, участие в них приняли 181 спортсмен из 16 стран.

Виды спорта 

Программа XII Всемирных зимних игр глухих включала 4 спортивных дисциплины в 3 видах спорта. В общей сумме, на Играх прошло 18 официальных спортивных мероприятий.

Индивидуальные дисциплины

Командные дисциплины 
  Хоккей
  Лыжные гонки

Страны-участницы 

В XII Всемирных зимних играх глухих приняли участие спортсмены из 16 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 XII Всемирные зимние игры глухих  на Deaflympics.com

Зимние Сурдлимпийские игры
Спорт в Канаде в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Альберте
Март 1991 года
Банф